Оразкопа () — топоним в Казахстане:
 Оразкопа — солёное озеро в Камыстинском районе Костанайской области.
 Оразкопа — упразднённое село в Камыстинском районе Костанайской области.